Eric van Kessel (Budel, 28 februari 1966) is een Nederlands voormalig profvoetballer, die speelde voor PSV, De Graafschap, FC Groningen en FC Utrecht. Tevens speelde hij voor KSK Beveren en Lommel SK in België. In het seizoen 1992-93 speelde hij met FC Groningen in de eerste ronde van de Europa League tegen Váci FC Samsung. Hij is sinds 2022 trainer van het eerste elftal van de amateurclub KSK meeuwen.

Clubstatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van FC Groningen
 Lijst van spelers van PSV
 Lijst van spelers van FC Utrecht
 Lijst van spelers van De Graafschap

Externe links
 http://www.voetbal.com/speler_profiel/eric-van-kessel/2/
 http://voetbalschrijver.blogspot.nl/2011/09/eric-van-kessel.html

Kessel, Eric van